Chapelle Saint-Julien est le nom porté par les édifices suivants :

 
 Hôpital et Chapelle Saint-Julien de Liège
 Chapelle Saint-Julien de Beaumont

 Chapelle Saint-Julien de Boulbon
 Chapelle Saint-Julien au Bourg-Dun
 Chapelle Saint-Julien de la Motte à Lacour
 Hôpital et chapelle Saint-Julien de Laval
 Chapelle Saint-Julien de Limerzel
 Chapelle Saint-Julien de Montredon à Salinelles (Gard)
 Chapelle Saint-Julien au Petit-Quevilly
 Chapelle Saint-Julien de Saléchan
 Chapelle Saint-Julien de Saint-Marceau
 Chapelle Saint-Julien-et-Sainte-Basilisse de Villeneuve-de-la-Raho

Julien
~